Stati Uniti d'America
 Colonial Heights – census-designated place della Contea di Sullivan, Tennessee
 Colonial Heights – città indipendente della Virginia